Saillac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Saillac (Corrèze)
 Saillac (Lot)